Пишельсдорф-ам-Кулмь () — община () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Вайц. . Официальный код — 61764.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Герберт Байер (АНП) по результатам выборов 2015  года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 СПО занимает 4 места.
 ALU занимает 2 места.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии